Howard Davies peut désigner :

 Howard Davies (né en 1945), artiste de théâtre britannique et réalisateur de télévision ;
 Howard Davies (né en 1951), personnalité britannique, ex-directeur de la London School of Economics.